Alvarez kan som auktorsförkortning betyda:

 Fernando Alvarez
 José Alvarez del Villar
 Nerea Alvarez

Robotskapade auktorsförkortningar